Ivan Horák ist der Name folgender Personen:

* Ivan Horák (Molekularbiologe) (1942–2009), tschechisch-deutscher Molekularbiologe
 Ivan Horák (Eishockeyspieler) (* 1957), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer